Regionalliga 1980/81 steht für:

 Eishockey-Regionalliga 1980/81
 Handball-Regionalliga West 1980/81
 Handball-Regionalliga Süd 1980/81